Il gruppo della dumortierite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo omonimo.

Minerali del gruppo della dumortierite 
Il gruppo della dumortierite è composto dai seguenti minerali:
 Dumortierite
 Magnesiodumortierite

Note 

Dumortierite